Plusieurs établissements français d'enseignement secondaire et supérieur, portant le nom de lycée Descartes en référence à René Descartes, existent..

 En France :
 le lycée Descartes d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. 
 le  de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines ;
 le lycée Descartes de Tours, en Indre-et-Loire ;
 le lycée René Descartes de Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme ;
 le  de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne ;
 le lycée René-Descartes de Saint-Genis-Laval, dans la métropole de Lyon.

 Au Maroc : le lycée Descartes de Rabat, qui est géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

 En Algérie : l'ex-lycée Descartes géré par l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie (OUCFA) devenu au début des années 1990 le lycée Cheikh-Bouamama, qui est un lycée d'enseignement bilingue français et arabe situé à Alger. 

 En République démocratique du Congo : le lycée français René-Descartes (LFRD) de Kinshasa.
 Au Cambodge : le lycée français René-Descartes de Phnom Penh.

Voir aussi 
 Descartes (homonymie)